Девятый этап Кубка мира по биатлону 2020/2021 прошёл в чешском Нове-Место (8 марта — 14 марта 2021 года).

Таблица призовых мест 
Медальный зачёт 9-го этапа Кубка мира

Расписание соревнований

Результаты

Мужская спрнтерская гонка

Женская спринтерская гонка

Мужская гонка преследования

Женская гонка преследования

Смешанная эстафета

Одиночная смешанная эстафета

Лидеры в зачёте Кубка мира после эстапа 

Примечание: В таблицы включены только 5 позиций.

9-й этап